Алекса́ндр Миха́йлович Петро́в:
 Петров, Александр Михайлович (1876—1946) — консул России в Александрии (Египет).
 Петров, Александр Михайлович (1891—1942) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей.
 Петров, Александр Михайлович (? — после 1950) — председатель Саратовского и Астраханского облисполкомов.
 Петров, Александр Михайлович (1966—2020) — ректор Самарского государственного аграрного университета.
 Петров, Александр Михайлович (род. 1953) — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонской Республике.